Sus oliveri  — вид небольших диких свиней из рода Sus. Обитают только на филиппинском острове Миндоро. Ранее этот вид считали подвидом S. philippensis, но затем была установлена его морфологическая и генетическая независимость.

Из-за охоты на них эти животные встречаются очень редко.

См. также 
 :en:Wild pigs of the Philippines
 Sus philippensis

Примечания

Ссылки 
 Classification
 Ungulates of the world
 

Кабаны
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1997 году
Эндемики Филиппин